Найджел Годрич (, родился 28 февраля 1971 г. в Англии) — музыкальный продюсер и звукорежиссёр. Наибольшую известность ему принесло сотрудничество с британской альтернативной рок-группой Radiohead, «шестым участником» которой его иногда называют. Также он является участником группы Atoms for Peace.

Годрич также работал с такими исполнителями, как Пол Маккартни, Travis, Бек, Ultrasound, Jason Falkner, Pavement, Brazzaville, Air, Натали Имбрулья, The Divine COmedy, The Sundays, U2 и R.E.M.. Он выступил композитором фильма «Скотт Пилигрим против всех», премьера которого состоялась в июле 2010 года.

В 2000 году Годрич получил Грэмми как продюсер лучшего альтернативного альбома (Kid A группы Radiohead). В 2003 году он также был номинирован за работу над альбомом Hail to the Thief («Продюсер года, не классический»).

В 2016 году занимался микшированием альбома The Getaway группы RHCP. Найджел занимался продюсированием, а также принял участие как музыкант в записи альбома Роджера Уотерса Is This the Life We Really Want?, вышедшего в июне 2017 года.

Дискография

Ссылки 
 Неофициальный сайт
 From the Basement

Звукорежиссёры
Radiohead
Лауреаты премии «Грэмми»
Музыканты Atoms for Peace